Doktor Živago lahko pomeni:
 Doktor Živago (knjiga) ali
 Doktor Živago (film)